Uraecium är ett släkte av svampar. Uraecium ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Uraecium